Sezon (2015) był 85. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia, a zakończył się 25 października 2015. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł zdobyła drużyna Seinäjoen Jalkapallokerho, dla której był to 1. tytuł w historii.

Drużyny
Po sezonie 2014 nastąpiło duże przetasowanie stawki drużyn mających przystąpić do rozgrywek Veikkausliiga 2015. Licencji na występy nie otrzymały drużyny FC Honka i Myllykosken Pallo-47 w związku z tym nie wiadomo było kto zastąpi te drużyny. Sugerowano, że w związku z tym utrzymać może się ostatnia drużyna w ubiegłorocznej tabeli - Turun Palloseura, jednak nie złożyła ona nawet wniosku o licencję na występy w Veikkausliidze.. W efekcie oprócz mistrza Ykkönen sezonu 2014 - HIFK Fotboll, w sezonie 2015 Veikkausliiga wystąpią również KTP oraz Tampereen Ilves, czyli odpowiednio druga i trzecia drużyna sezonu 2014 Ykkönen.

W tym sezonie powrócono również do rozgrywania meczów barażowych pomiędzy 11. drużyną Veikkausliiga, a 2. drużyną Ykkönen.

Tabela

Wyniki spotkań

Mecze 1–22

Mecze 23–33

Baraże o Veikkausliigę 

W dwumeczu barażowym o udział w rozgrywkach Veikkausliigi sezonu 2016 zagrały: 11. drużyna Veikkausliigi –  – i 2. drużyna Ykkönen – . Zespół PK-35 Vantaa wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii zwyciężając 3:2.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy 

2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2015 w Finlandii